Любовь зла (… полюбишь и козла) — русская поговорка. А также:
 «Любовь зла» — российский фильм 1998 года
 «Любовь зла» — американский фильм 2001 года
 «Любовь зла» — книга рассказов М. Веллера